Braithwaite se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anthony Forester Braithwaite
 Robert Braithwaite